Die Dreiband-Europameisterschaft 1993 war das 51. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 28. bis 30. Mai 1993 in Corbeil-Essonnes statt. Es war die siebte Dreiband-EM in Frankreich.

Geschichte 
Aufgrund der Differenzen zwischen der UMB/CEB und der BWA fand diese Europameisterschaft ohne die Profis der BWA statt. Christoph Pilss (AUT) sagte nach vorheriger Meldung auch aus diesem Grund kurzfristig ab. Das war die Chance für die Spieler die sonst nicht auf den ganz oberen Plätzen zu finden waren. Der Niederländer Rini van Bracht nutzte diese Chance am besten und wurde neuer Europameister. Im Finale gegen den Deutsch-Peruaner Maximo Aguirre gewann er mit 3:2 Sätzen. Nach 0:2 Satzrückstand konnte der Hamburger Aguirre den Satzgleichstand erkämpfen und führte im fünften Satz bereits mit 11:5. Doch van Bracht holte den Rückstand auf und siegte noch mit 15:11. Im Spiel um Platz drei lag der Mönchengladbacher Hans-Jürgen Kühl mit 0:1 Sätzen im Rückstand. Den zweiten Satz beendete Kühl in der ersten Aufnahme und glich aus. Er war nach Torbjörn Blomdahl erst der zweite Spieler dem das bei einer Europameisterschaft gelang. Den dritten und entscheidenden Satz verlor er aber gegen den Belgier Paul Stroobants und wurde undankbarer Vierter.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 32 Teilnehmern. Das Turnier wurde auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. Das Spiel um Platz drei wurde auf zwei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

KO-Runde

Einzelnachweise 

Dreiband-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1993
Sportveranstaltung in der Île-de-France
Sport (Corbeil-Essonnes)
Billardturnier in Frankreich